Kanzow ist der Familienname folgender Personen:

 Eckehard Kanzow (1926–2016), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Jürgen Kanzow (1938–1997), Pionier der Breitbandkommunikation in Deutschland